Miejscowości w Polsce:
 Przegaliny Duże
 Przegaliny Małe